Пфальц-Цвейбрюккенский

 Пфальц-Цвейбрюкенская династия
 Иоганн Казимир Пфальц-Цвейбрюккенский (1589—1652) — первый пфальцграф Пфальц-Клебургский.
 Людвиг I Пфальц-Цвейбрюккенский (1424—1489) — пфальцграф и герцог Пфальц-Цвейбрюккена.
 Каролина Генриетта Кристина Филиппина Луиза Пфальц-Цвейбрюккенская (1721—1774) — принцесса Пфальц-Биркенфельдская, мать великой княгини Натальи Алексеевны.
 Кристиана Генриетта Пфальц-Цвейбрюккенская (1725—1816) — княгиня Вальдека, регент княжества в 1764—1766 гг.